P-36 ist die Abkürzung für:
 das amerikanische Jagdflugzeug Curtiss P-36
 die brasilianische Öhlbohrplattform Petrobras 36

P36